Sören Seidel (Düsseldorf, 1972. október 10. –) német labdarúgó-középpályás.

További információk 
Sören Seidel adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1972-ben született személyek
Német labdarúgók
A Werder Bremen labdarúgói
Az SV Werder Bremen II labdarúgói
A Hannover 96 labdarúgói
Az MSV Duisburg labdarúgói
A Holstein Kiel labdarúgói
Az SC Preußen Münster labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach II labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek